Streets of Laredo est une chanson de cow-boy (1910) ; 
La Chevauchée de l'honneur (Streets of Laredo) est un western américain réalisé par Leslie Fenton (1948) ;
Streets of Laredo est un roman américain écrit par Larry McMurtry (1993) ;
Lonesome Dove : Le Crépuscule (Streets of Laredo) est un feuilleton américain réalisé par Joseph Sargent d’après le roman de McMurtry (1995).

Homonymie de titre